Saina ist der Familienname folgender Personen:

 Betsy Saina (* 1988), kenianische Langstreckenläuferin
 Emmanuel Saina (* 1992), kenianischer Langstreckenläufer
 James Saina (* 1974), kenianischer Langstreckenläufer
 Lawrence Kiptoo Saina (* 1981), kenianischer Langstreckenläufer
 Mark Saina (* 1970), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Zaina